Ро́вдинский райо́н — упразднённый район в составе Северного края, Северной области и Архангельской области РСФСР.

История 
15 июля 1929 года Президиумом ВЦИК было введено районирование Северного края. Из Пуйской и Паденьгской волостей Шенкурского уезда был образован Ровдинский район, вошедший в состав Няндомского округа. 30 июля 1930 года Няндомский округ был упразднён, район отошёл в прямое подчинение Северного края.

В 1931 году в состав Ровдинского района были переданы из Вельского района — Низовский второй сельский совет (переименован в Низовский сельсовет), из Няндомского района — Верхопуйский сельский совет.

Постановлением президиума Севкрайисполкома от 31 июля 1931 года Ровдинский район был упразднён с передачей всех 19 сельских советов в состав Шенкурского района. В 1935 году Ровдинский район был восстановлен в прежнем составе постановлением президиума ВЦИК от 25 января 1935 года и постановлением президиума Севкрайисполкома от 2 февраля 1935 года.

Окончательно упразднён Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 11 сентября 1959 года с передачей территории в состав Шенкурского и Вельского районов.

Демография 
В 1929 году на территории Ровдинского района, площадью около 5,2 тыс. км² насчитывалось 363 населённых пункта. В них проживало 32,2 тыс. человек (по данным переписи 1926 года). В 1939 году на территории Ровдинского района, площадью в 6,7 тыс. км² в 412 населённых пунктах 21 сельского совета проживало 24,6 тыс. человек.

Административное деление 
В 1929 году в Ровдинском районе было 19 сельсоветов: 
 Благовещенский сельский совет
 Верхопаденьгский сельский совет
 Верхосуландский сельский совет
 Воскресенский сельский совет
 Глубоковский сельсовет
 Игнатовский сельский совет
 Липовский сельсовет
 Михайловский сельский совет
 Нижнепуйский сельский совет
 Остахинский сельский совет
 Паденьгский сельский совет
 Попо-Наволоцкий сельский совет
 Поташевский сельский совет
 Пуйский сельский совет
 Ровдинский сельский совет
 Суландский сельский совет
 Усть-Паденьгский сельский совет
 Усть-Пуйский сельский совет
 Шереньгский сельский совет

Упразднение 
Ровдинский район был упразднён указом президиума Верховного Совета РСФСР от 11 сентября 1959 года и решением облисполкома от 15 сентября 1959 года с передачей сельсоветов в состав Вельского и Шенкурского районов: 
 в состав Вельского района — Благовещенский, Верхопуйский, Игнатовский, Липовский, Низовский, Попо-Наволоцкий и Пуйский сельсоветы 
 в состав Шенкурского района — Верхопаденьгский, Михайловский, Паденьгский, Суландский, Усть-Паденьгский и Усть-Пуйский сельсоветы.

Примечания

Ссылки 
 Подчинённые пункты Ровдинского района // Справочник административного деления Архангельской области в 1939-1945 годах

Ровдинский район
Упразднённые районы Архангельской области